Александр Вологин:
 Вологин, Александр Григорьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Вологин, Александр Дмитриевич (1924—1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.